Lackie est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ethel Lackie (1907-1979), nageuse américaine
Mark Lackie (né en 1987), patineur de vitesse sur piste courte canadien

Toponyme

Kamianki Lackie, village du voïvodie de Mazovie
Twarogi Lackie, village du voïvodie de Podlachie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme